Lonsdale (kleding), een kledingmerk

Personen
Michael Lonsdale (1931–2020), een Brits-Frans acteur
James Lonsdale Bryans (1893-1981), een Britse amateurdiplomaat en nazisympathisant
 Graaf van Lonsdale, een Britse titel
 Hugh Cecil Lowther, 5de graaf van Lonsdale (naar hem is het kledingmerk Lonsdale genoemd)

Locaties
 Lonsdale (Arkansas), een plaats in Arkansas
 Lonsdale (Minnesota), een plaats in Minnesota
 Kirkby Lonsdale, een plaats in Cumbria
 Lonsdale Street, een straat in Melbourne
 Lonsdale Cemetery, een Britse begraafplaats in Authuille, Frankrijk

Zie ook 
 Lønsdal, een plaats in Noorwegen